Elsloo – località della Frisia (Paesi Bassi)
 Elsloo – località del Limburgo (Paesi Bassi)